mecheri nassreddine (né le 17 oct 1994) d'origine de bouira - ain bessem (oulad gamra) 

 Abdellah Mecheri (né le ) est un dirigeant de football algérien.
 Chérif Mécheri, né le  à Dou-Khen (département de Constantine), a été un préfet français.
  (né le   à Lyon) est un joueur de football franco-algérien. 
 Nadia Mecheri, née le  à Lyon, est une karatéka française. 

 , localité de l’État de Tamil Nadu (Inde).